Angelo Piola Caselli – generale italiano
 Carlo Giuseppe Piola Caselli – generale italiano
 Eduardo Piola Caselli – magistrato, giurista e politico italiano
 Giuseppe Alessandro Piola Caselli – ammiraglio italiano
 Renato Piola Caselli – generale italiano